Granje est un toponyme qui peut désigner :
Granje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
Granje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Jakšić, comitat de Požega-Slavonie.